Benczúr Gyula (1844–1920) festőművész
Benczúr Gyula (1879–1961) orvos, reumatológus